Жу́ров (Жу́рова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
 Журов, Василий Семёнович (1907—1980) — директор Красноярского педагогического института в 1940—1942 годах.
 Журов, Виталий Николаевич (1920—2010) — работник советской транспортной отрасли, Герой Социалистического Труда.
 Журов, Владимир Витальевич (род. 1991) — белорусский футболист, вратарь.
 Журов, Георгий Викторович (1902—1988) — украинский советский киновед.
 Журов, Николай Семёнович (1897—1935) — советский лётчик-испытатель.
 Журов, Юрий Васильевич (1934—2009) — советский и российский историк, доктор исторических наук.

 Журова, Светлана Сергеевна (род. 1972) — советская и российская конькобежка, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Топоним 
 Журов — село в Ивано-Франковской области Украины.

Прочее 
 «Журов» — телесериал Ильи Макарова и Карена Оганесяна в жанре детективной истории.

См. также 
 Журово — деревня в Кимрском районе Тверской области России
 Журовка